Giesensdorf steht für:
 die Gemeinde Giesensdorf im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Giesensdorf (Pritzwalk), einen Ortsteil der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Giesensdorf (Tauche), einen Ortsteil der Gemeinde Tauche im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 das ehemalige Dorf Giesensdorf in Berlin-Lichterfelde, siehe Giesensdorf (Lichterfelde)

Siehe auch: 
 Giesendorf